Себер — фамилия. Известные носители:
 Себер, Всеволод Иванович (1906—1965) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Себер, Ипполит (1839—1930) — французский морской офицер и ботаник-любитель.